Vallisney de Souza Oliveira  (Benjamin Constant, 1965) é um professor, acadêmico, advogado jurisdicional, escritor, jurista e magistrado brasileiro. É juiz federal da 1.ª Região e professor da Universidade de Brasília (UnB).

Ganhou notoriedade ao julgar processos relacionados à Operação Lava Jato e à Operação Zelotes.

Carreira
Vallisney Oliveira formou-se em direito pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em 1988. Concluiu mestrado em 1999 e doutorado em 2002, ambos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) sob orientação do professor José Manoel de Arruda Alvim Netto.

Foi promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, de 1988 a 1992, e procurador da República no Espírito Santo durante o ano de 1992.

Em 1992, tornou-se juiz federal, atuando na justiça federal do Amazonas. Em 2002, Vallisney foi admitido à Ordem do Mérito Militar no grau de Oficial especial pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Em 2006, foi transferido para o Distrito Federal. Atua na 10ª Vara Federal do Distrito Federal, especializada em lavagem de dinheiro e corrupção.

É professor de direito processual e civil na Universidade de Brasília desde 2007, tendo sido redistribuído da Universidade Federal do Amazonas, onde ingressou como docente em 1991.

Em outubro de 2016, autorizou uma operação da Polícia Federal do Brasil batizada de Operação Métis, deflagrada no Senado Federal do Brasil, com a prisão de quatro policiais legislativos.

Estão em suas mãos a Operação Zelotes, que apura um esquema de venda de sentenças no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (CARF), e a Operação Greenfield, que investiga desvios nos quatro maiores fundos de pensão do país.

Além disso, em julho de 2019, autorizou buscas e prisões envolvendo pessoas que supostamente teriam hackeado o celular do Ministro da Justiça Sergio Moro.

Juízes do Amazonas
Juristas do Amazonas
Procuradores da República do Brasil
Promotores de justiça do Brasil
Professores da Universidade de Brasília
Naturais de Benjamin Constant (Amazonas)
Alunos da Universidade Federal do Amazonas
Alunos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Juízes da Operação Lava Jato
Oficiais da Ordem do Mérito Militar